Sargans (gemeente), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Sankt Gallen
Sargans (district), een voormalig district van Zwitserland
Sarganserland, een district van Zwitserland
graafschap Sargans, een voormalig graafschap